Andreas Vojta – mezzofondista austriaco
 Josef Vojta – ex calciatore cecoslovacco
 Paul Vojta – matematico statunitense